Тон () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1271 человек (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 38010. Телефонный код — 0461.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, особо празднуется Её Успение.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ton.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики